El término Link o Links puede estar referido a:

Personas 
 Caroline Link (1964-), directora de cine alemana.
 Charlotte Link (1963-), escritora alemana.
 Edwin Albert Link (1904-1981), pionero en la aviación y de la arqueología subacuática, y considerado el padre de los simuladores de vuelo.
 Heinrich Friedrich Link (1767-1851), médico y naturalista alemán.

Personajes 
 Link, personaje de la serie de videojuegos The Legend of Zelda de Nintendo.

Informática 
 link, en informática, anglicismo correspondiente a «enlace» o vínculo de hipertexto a otro documento o recurso.
 Link, red de cajeros automáticos en Argentina.
 LINK, elemento definido en el lenguaje de marcado HTML.
 Links, un navegador web de código abierto en modo texto.

Cine, música 
 Link (1986), película británica de terror.
 Link Wray (1929-2005), guitarrista estadounidense en el género del rock and roll.
 Linkin Park, banda estadounidense de rock alternativo.
 «Link», sencillo de 2005 de la banda japonesa L'Arc~en~Ciel.

Miscelánea 
 Rhett y Link, dúo comediante.
 Silver Link, estudio de animación japonés.
 Soul Link, novela visual desarrollada por Navel.
 Link, abreviatura botánica correspondiente al médico y naturalista alemán Heinrich Friedrich Link.